iCal peut faire référence à :
 iCal, un logiciel de gestion de calendrier pour Mac OS X
 iCalendar, connu aussi sous le nom d'iCal, standard pour les échanges de données de calendrier

Voir aussi